Nikola Jurčević (Zagreb, 14 de setembro de 1966) é um treinador e ex-futebolista profissional croata que atuava como atacante.

Carreira 
Nikola Jurčević integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 1996.

Naturais de Zagreb
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996